Wyróżnik wielomianu – wyrażenie zbudowane ze współczynników danego wielomianu i mające następującą własność: jego wartość jest równa zero wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian ma pierwiastki wielokrotne.

Definicja 
Niech  będzie dowolnym ciałem (niekoniecznie liczbowym), zaś  wielomianem jednej zmiennej o współczynnikach z ciała  co zapisujemy  Symbol  oznacza pierścień wielomianów o współczynnikach z 

Wyróżnik wielomianu stopnia 
 

to element ciała  (więc liczba, gdy ciało jest liczbowe)
  gdy 

i  gdy 

gdzie  to rugownik wielomianu  i jego pochodnej  zaś  jest stopniem pochodnej 

Jeżeli  to wielomian  ma pierwiastki wielokrotne, i stąd postać drugiej części definicji.

Jeżeli stopień  wielomianu  nie jest wielokrotnością charakterystyki  ciała (na przykład gdy ), to  a wyrażenie  przyjmuje postać  a jeżeli jest wielokrotnością i  to 

W pierwszym przypadku rugownik  jest wyznacznikiem następującej macierzy Sylvestera stopnia 
 

Gdy oznaczymy przez  zbiór wszystkich wielomianów stopnia większego od 0, to wyróżnik jest funkcją  a jej wartość na określonym wielomianie nazywa się wyróżnikiem tego wielomianu.

Oznaczmy powyższą macierz przez  Ma ona zawsze stopień  (niezależnie od tego czy ) i zachodzi związek  więc ogólny wzór definiujący wyróżnik może być zapisany w zgrabnej postaci, obejmującej przypadek zerowej pochodnej
 

Ponieważ (przy ustalonym n) do tego wzoru wchodzą jedynie współczynniki wielomianu, to naturalne jest zdefiniowanie bardziej bezpośrednich funkcji  określonych tym samym wzorem co wyróżnik.
  dla 

W macierzy  najwyższy współczynnik  jest mnożnikiem pierwszej kolumny, więc można go wyciągnąć przed wyznacznik i uprościć z mianownikiem, skąd wynika, że funkcja  jest wielomianem  zmiennych.

Niech  będzie zbiorem wielomianów stopnia  dla  zaś  funkcją przyporządkowującą wielomianowi  jego współczynniki  Ponieważ wielomian jednoznacznie wyznacza swoje współczynniki i na odwrót, to  jest injekcją. Wobec oczywistej równości
 

funkcję  również nazywa się wyróżnikiem (wielomianu stopnia n).

Możliwość wyrażenia wyróżnika przez wyznacznik macierzy o zawsze tej samej postaci, jak w ostatnim wzorze na  oznacza, że ten wielomian ma charakter uniwersalny. Stosuje się w każdym przypadku niezależnie od ciała, charakterystyki ciała, czy stopnia pochodnej  choć w pewnych przypadkach ogólne wyrażenie może się upraszczać.

W „matematyce szkolnej” (i nie tylko) stosuje się skrócony zapis, w którym litera  bez indeksu oznacza wartość funkcji  (lub ) na współczynnikach wielomianu, co ma uzasadnienie nie przeciążaniem notacji.

Zależność od pierwiastków wielomianu 
Wielomian  stopnia  ma dokładnie  pierwiastków z uwzględnieniem ich krotności (być może w ciele szerszym niż ).

Ponumerujmy te pierwiastki w dowolny sposób:  a wtedy

Kwadrat wyznacznika Vandermonda  jest wielomianem symetrycznym swych argumentów, co gwarantuje przede
wszystkim, że jego wartość nie zależy od sposobu numeracji. Wartość ta wyraża się wzorem
 

W teorii rugownika dowodzi się, że między rugownikiem wielomianu i jego pochodnej, a kwadratem wyznacznika Vandermonda jego pierwiastków, zachodzi związek
  dla  i 

gdzie  jest stopniem pochodnej 

Po wstawieniu do pierwszej definicji wyróżnika otrzymujemy
 

Ta równość jest często traktowana jako definicja wyróżnika.

Gdy  to nie istnieje żadna para wskaźników z  (iloczyn po zbiorze pustym), więc  w zgodzie z pierwszą definicją. Obie definicje są więc całkowicie równoważne, jednak w nowej wyraźnie widoczna jest podstawowa własność wyróżnika. Ponadto wynika stąd, że jeżeli wielomian  ma wszystkie pierwiastki rzeczywiste, to

Obliczanie wyróżnika 
Wyróżnik wielomianu stopnia  może być obliczony z definicji jako wyznacznik macierzy Sylvestera stopnia  Jednak można go także wyrazić jako wyznacznik pewnej macierzy symetrycznej  stopnia  aczkolwiek o bardziej skomplikowanych wyrazach. Dowód opiera się na teorii wielomianów symetrycznych. Niżej podana jest definicja rekursyjna macierzy

Oznaczenia i definicje pomocnicze 
Oznaczmy przez  macierz jednostkową stopnia 
Definiujemy macierze  stopnia  dla  i  Gdy oznaczymy współrzędne macierzy  przez  to  dla  zaś pozostałe współrzędne są zerami.

Przykłady

Wszystkie macierze  są symetryczne.

W tym podrozdziale wielomiany stopnia  będziemy zapisywali w postaci
    gdzie 

Definiujemy macierze  zależne od współczynników wielomianu stopnia 
    dla 

Przykłady

Definicja rekursyjna 
Macierze  których wyznacznik jest wyróżnikiem wielomianu stopnia  zdefiniowane są rekursyjnie.
Niech  Jeżeli już określona jest macierz  to  gdzie
 

a  jest macierzą stopnia  jak wyżej.

Macierz  (i podobnie ) zajmuje pozycję w lewym górnym narożniku, a poza wskazaną jednością, w ostatniej kolumnie i ostatnim wierszu są same zera.

Łatwo dowieść indukcyjnie, że tak zdefiniowane macierze  są symetryczne.

Dowód: Dla  jest to oczywiste. Załóżmy w kroku indukcyjnym, że macierz  jest symetryczna. Z założenia indukcyjnego i określenia macierzy  wynika, że  jest symetryczna, czyli 

Sprawdźmy, że macierz  jest symetryczna.
 

Macierz  jest symetryczna, bo jest sumą macierzy symetrycznych  z pewnymi współczynnikami. Zatem  jako różnica  macierzy symetrycznych, jest symetryczna, co kończy krok indukcyjny.

Przykłady 
Przykładowe pierwsze kroki rekursji są następujące.

  

gdzie

Stąd 

Zmieńmy teraz oznaczenia współczynników wielomianu  przyjmując  itd., także dla wielomianów wyższych stopni.

Otrzymaliśmy

i możemy wyliczyć macierz 

Licząc w ten sposób dalej, dostajemy
 

 
Wyróżniki odpowiednich wielomianów są wyznacznikami tych macierzy, czyli
 

Wyróżnik wielomianu stopnia  jest wielomianem jednorodnym stopnia  zależnym od  zmiennych – współczynników wielomianu.

Związek z macierzą Bezouta 

Dla dwóch wielomianów  spełniających  (jeden z nich może być zerowy, jeśli drugi ma dodatni stopień) zdefiniowana jest macierz Bezouta stopnia  Zwykle oznacza się ją  Niżej przytoczone są tylko podstawowe informacje o tej macierzy wystarczające dla celów niniejszego artykułu, to znaczy bez dokładnej definicji, bez wzorów określających jej współrzędne i bez własności, ponieważ szczegóły znajdują się we wskazanym artykule.

1. Współrzędne macierzy Bezouta  zależą od współczynników wielomianów  i  i wyrażają się wielomianowo przez te współczynniki, czyli należą do ciała 

2. Macierz  jest symetryczna.

3. Istnieją jawne wzory określające jej współrzędne, a więc bez użycia rekursji i bez znajomości żadnej macierzy Bezouta niższego stopnia. Tutaj nie są przytoczone, gdyż wystarczająca jest tylko informacja, że takie wzory istnieją.

W szczególnym przypadku, gdy  ( jest pochodną wielomianu ), macierz Bezouta  oznacza się przez  W myśl powyższych określeń stopień macierzy  więc wielomian  musi być dodatniego stopnia.

Dalej rozważane są już tylko macierze Bezouta 

Przyjmijmy takie oznaczenia współczynników wielomianu, by dla  wielomian miał postać  dla  postać  i podobnie dla wyższych stopni.

Przykładowe macierze Bezouta wielomianów niższych stopni są następujące:

Pewien ciąg prostych przekształceń prowadzi od macierzy  do macierzy  co stanowi związek między nimi.

Pomnożenie dowolnej macierzy przez  z lewej strony powoduje odwrócenie kolejności jej wierszy, a z prawej strony – kolejności kolumn. Gdy dana macierz jest symetryczna, to pomnożenie jej z obu stron przez  jest odbiciem względem antydiagonali.

Macierz Bezouta odbita względem antydiagonali  może być także nazywana (przy pewnej tolerancji dla terminologii) macierzą Bezouta. To przekształcenie nie jest bardzo istotne z teoretycznego punktu widzenia, nie zmienia wyznacznika (bo ), a ponadto w literaturze często spotyka się taką definicję macierzy Bezouta, że od samego początku ma ona tę przekształconą postać, co dodatkowo uzasadnia nazwę.

Ze wzorów na współrzędne macierzy Bezouta  wynika, że najwyższy współczynnik  wielomianu jest mnożnikiem ostatniego wiersza i ostatniej kolumny, a więc pierwszego wiersza i pierwszej kolumny w macierzy 

Wprowadźmy oznaczenie  Mnożenie przez tę macierz z lewej strony mnoży pierwszy wiersz przez  a mnożenie z prawej strony mnoży przez  pierwszą kolumnę, więc mnożenie z obu stron przez  usuwa „nadmiarowy” czynnik. Oznaczmy nową macierz przez  czyli
 

Tej macierzy nie można już nazywać macierzą Bezouta, bo ma ona nie tylko inne współrzędne, lecz także inny wyznacznik (w ogólności)
 

Na przykład
 

Jest ona zbliżona pokrojem do macierzy  ale wciąż różna od niej. Kilka operacji elementarnych na wierszach i kolumnach macierzy  nie naruszających jej symetryczności, przekształca ją w 

Od drugiego wiersza odejmijmy pierwszy wiersz pomnożony przez  od wiersza trzeciego odejmijmy wiersz pierwszy pomnożony przez  i zastosujmy analogiczne operacje do kolumn. Wreszcie pierwszy wiersz pomnóżmy przez  i pierwszą kolumnę też przez  Macierz przekształcona jest równa 

W zapisie macierzowym te elementarne operacje na kolumnach są określone macierzą
 

a dla wierszy jest to macierz  czyli 

Ogólnie, przy odwróconym indeksowaniu współczynników wielomianu, tzn. 
 

i 

Ponieważ  to  więc otrzymujemy związek pomiędzy wyróżnikiem i macierzą Bezouta
 

Macierz  jest inwolutywna, to znaczy  skąd wynika, że wykonanie identycznych operacji elementarnych na macierzy  przekształca ją z powrotem w  ponieważ
 

Zatem macierze  i  przekształcają się wzajemnie na siebie pod działaniem operacji 

Związek pomiędzy macierzą  i macierzą Bezouta  wyraża się, po uwzględnieniu wszystkich zastosowanych przekształceń, równością
 

i na odwrót
 

Choć  nie jest macierzą Bezouta, to widoczny jest bliski związek między nimi.

Podsumowanie
1. Macierz  nie musi być z konieczności obliczana rekursyjnie, bo można skorzystać ze wzorów na współrzędne macierzy Bezouta  i natychmiast otrzymać  a następnie obliczyć 

2. Dla wielomianu stopnia  istnieją macierze stopnia  których wyznacznik jest wyróżnikiem tego wielomianu i niezależnie od sposobu ich obliczenia (z użyciem rekursji lub bez niej) mogą w pewnych przypadkach ułatwiać obliczenie wyróżnika. Jest oczywiste, że można wybrać tę macierz, której wyznacznik oblicza się prościej.

Wyróżniki wielomianów stopni od 1 do 6 
1. Wyróżnik wielomianu stopnia 1
 
 

2. Wyróżnik wielomianu stopnia 2
 
 

3. Wyróżnik wielomianu stopnia 3
 
 

4. Wyróżnik wielomianu stopnia 4
 
 
 
 

5. Wyróżnik wielomianu stopnia 5

    W celu zwiększenia przejrzystości wyróżnik ten (a także następny) został umieszczony w tabeli, a jego składniki    uporządkowane leksykograficznie (jak w zapisie poprzednich wyróżników).
 
 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="text-align:left;"| 
! Nr || Znak || Czynnik || Jednomian
! rowspan=21 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"|
! Nr || Znak || Czynnik || Jednomian
! rowspan=21 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"|
! Nr || Znak || Czynnik || Jednomian
|-
| style="text-align:right;"| 1 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 21 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 41 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 2 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 22 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 42 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 3 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 23 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 43 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 4 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 24 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 44 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 5 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 25 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 45 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 6 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 26 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 46 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 7 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 27 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 47 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 8 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 28 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 48 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| style="text-align:right;"| 9 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 29 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 49 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 10 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 30 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 50 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 11 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 31 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 51 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 12 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 32 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 52 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 13 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 33 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 53 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 14 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 34 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 54 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 15 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 35 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 55 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 16 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 36 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 56 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 17 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 37 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 57 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 18 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 38 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 58 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 19 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 39 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 59 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|-
| 20 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
| 40 ||style="text-align:center;"| 
| style="text-align:right;"|  || 
|}

6. Wyróżnik wielomianu stopnia 6
 
 {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ style="text-align:left;"|
! Nr || Z || Czyn || Jednom
! rowspan=51 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"|
! Nr || Z || Czyn || Jednom
! rowspan=51 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"|
! Nr || Z || Czyn || Jednom
! rowspan=51 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"|
! Nr || Z || Czyn || Jednom
! rowspan=51 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"|
! Nr || Z || Czyn || Jednom

|-
| style="text-align:right;"| 1
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 51
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 101
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 151
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 201
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 2
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 52
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 102
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 152
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 202
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 3
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 53
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 103
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 153
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 203
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 4
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 54
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 104
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 154
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 204
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 5
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 55
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 105
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 155
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 205
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 6
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 56
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 106
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 156
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 206
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 7
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 57
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 107
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 157
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 207
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 8
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 58
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 108
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 158
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 208
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 9
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 59
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 109
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 159
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 209
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 10
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 60
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 110
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 160
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 210
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 11
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 61
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 111
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 161
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 211
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 12
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 62
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 112
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 162
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 212
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 13
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 63
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 113
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 163
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 213
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 14
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 64
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 114
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 164
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 214
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 15
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 65
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 115
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 165
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 215
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 16
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 66
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 116
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 166
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 216
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 17
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 67
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 117
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 167
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 217
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 18
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 68
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 118
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 168
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 218
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 19
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 69
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 119
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 169
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 219
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 20
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 70
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 120
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 170
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 220
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 21
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 71
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 121
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 171
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 221
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 22
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 72
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 122
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 172
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 222
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 23
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 73
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 123
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 173
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 223
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 24
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 74
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 124
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 174
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 224
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 25
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 75
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 125
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 175
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 225
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 26
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 76
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 126
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 176
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 226
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 27
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 77
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 127
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 177
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 227
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 28
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 78
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 128
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 178
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 228
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 29
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 79
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 129
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 179
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 229
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 30
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 80
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 130
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 180
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 230
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 31
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 81
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 131
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 181
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 231
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 32
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 82
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 132
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 182
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 232
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 33
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 83
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 133
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 183
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 233
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 34
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 84
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 134
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 184
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 234
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 35
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 85
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 135
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 185
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 235
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 36
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 86
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 136
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 186
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 236
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 37
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 87
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 137
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 187
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 237
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 38
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 88
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 138
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 188
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 238
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 39
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 89
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 139
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 189
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 239
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 40
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 90
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 140
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 190
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 240
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 41
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 91
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 141
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 191
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 241
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 42
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 92
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 142
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 192
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 242
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 43
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 93
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 143
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 193
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 243
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 44
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 94
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 144
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 194
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 244
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 45
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 95
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 145
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 195
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 245
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 46
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 96
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 146
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 196
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 246
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 47
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 97
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 147
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 197
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 48
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 98
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 148
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 198
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 49
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 99
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 149
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 199
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

|-
| style="text-align:right;"| 50
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| style="text-align:right;"| 100
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 150
| 
| style="text-align:right;"| 
| 

| 200
| 
| style="text-align:right;"| 
| 
|}

Inne przykłady 
Wyróżnikiem trójmianu  jest

 
Gdy przyjmiemy  to otrzymamy przypadek szczególny dla dwumianu  Jako przypadek szczególny wzoru prawdziwego dla  jest on spełniony dla tych  ale nie ma pewności, że także dla  Bezpośrednio sprawdzamy, że pozostaje w mocy dla 
  dla 
Gdy zaś przyjmiemy  to otrzymamy drugi przypadek szczególny dla dwumianu 
 
 

  dla 
Ten wynik można otrzymać prościej, korzystając ze wzoru redukcyjnego (patrz następny rozdział) i poprzedniego wyróżnika. 
 

Pierwszy wzór na liście ma uogólnienie na dowolny trójmian znalezione przez R.G. Swana (1962).

Niech  i niech ,  Wtedy
 
Można oznaczyć dodatkowo  by wzór miał bardziej zwartą postać
 

Dowolny trójmian jednej zmiennej ma postać  gdzie  Jeżeli  to jego wyróżnik jest równy zeru (pierwiastek wielokrotny ), jeżeli  to stosuje się ostatni wzór z listy, a jeżeli  to można zastosować wzór redukcyjny

i ostatni wyróżnik obliczyć ze wzoru Swana. Znane są zatem ogólne wzory na wyróżnik dowolnego trójmianu i dowolnego dwumianu. Przypadek jednomianu jest trywialny, choć jednomian nie może być dowolny, bo dla stopnia 0 wyróżnik nie jest zdefiniowany.

Zależności między wyróżnikami 
Niech  będzie macierzą  w której  i podobnie dla 
W macierzy  nie występuje wyraz wolny  więc pozostaje ona bez zmian, zaś  co wynika wprost z definicji macierzy  Stąd dostajemy
 

Ponieważ  to
 

Przeto
  dla 

Bardziej znany jest inny dowód tej zależności, w którym nie korzysta się z definicji rekursyjnej.

Przykład

Wyróżnik  wielomianu 4 stopnia ma 16 składników. Gdy przyjąć w nim  to pozostanie tylko 5 składników, a po wyciągnięciu  przed nawias, w nawiasie otrzymamy wyróżnik  wielomianu 3 stopnia.

Zachodzi też równość do pewnego stopnia symetryczna względem powyższej. Gdy do wyróżnika  podstawimy  to nie otrzymamy wyróżnika żadnego wielomianu, bo wszystkie rozważania prowadzone są przy założeniu, że wielomian jest stopnia  to znaczy z  Tym niemniej, rozpatrując ten wyróżnik jako pewien wielomian zależny od  zmiennych, można przyjąć w nim  i rozważyć czym jest otrzymane wyrażenie. Okazuje się, że przy założeniu  spełniona jest równość
  dla 

gdzie  jest wyróżnikiem wielomianu  stopnia  Poniżej przedstawiony jest tylko przykładowy dowód dla przypadku szczególnego  gdyż uogólnienie na dowolne  jest oczywiste, choć nieco uciążliwe w zapisie.

Dowód: Wyróżnikiem wielomianu  stopnia 3 jest z definicji

W tej postaci, ze skróconym wyrazem  w mianowniku, możliwe jest już podstawienie w macierzy  więc otrzymujemy

Z drugiej strony, dla wielomianu  gdzie  mamy z definicji

Zatem 

Dowód ogólny przebiega analogicznie.

Przykład

Przedstawiona zależność jest wyraźnie widoczna, gdy wyróżniki są uporządkowane leksykograficznie, bo wtedy wszystkie składniki, w których występuje najwyższy współczynnik  znajdują się na początku, a te w których nie występuje – na końcu. W tabeli z wyróżnikiem wielomianu 5 stopnia składniki od 44 do 59, po podzieleniu każdego z nich przez  utworzą wyróżnik wielomianu  Widoczne jest, że wszystkie współczynniki są dokładnie współczynnikami wyróżnika wielomianu 4 stopnia i są wypisane w tej samej kolejności.

Przy bardziej naturalnym indeksowaniu współczynników wielomianu pierwsza zależność ma postać

Może być także zapisana równoważnie w postaci wzoru redukcyjnego
  dla 

lub  dla 

Podobny zapis w postaci wzoru redukcyjnego dla drugiej zależności nie jest możliwy.

Własności 
W tych własnościach  oznacza zawsze stopień odpowiedniego wielomianu, o ile występuje w danej równości.

Własności ogólne
 Gdy  jest rozszerzeniem ciała  i  to także  a wyróżnik nie zależy od ciała, nad którym rozpatrywany jest wielomian  to znaczy  Ta niezmienniczość względem rozszerzeń ciała  wynika stąd, że wyróżnik zależy tylko od stopnia i współczynników wielomianu.
  wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian  ma pierwiastki wielokrotne
  dla  – rugownik
  dla 

Własności przy zamianie zmiennej
 
  dla 

Ponieważ  to dwie ostatnie własności można zapisać jako jedną ogólniejszą.
  dla 

Własność 2, nazywana powyżej podstawową, decyduje o najczęstszych zastosowaniach wyróżnika. Własności od 2 do 6 łatwo wynikają z drugiej definicji z wyznacznikiem Vandermonda.

Pierwiastki wielomianu

Stopnie 1 i 2 
Wielomian  stopnia 1, nad dowolnym ciałem  ma zawsze pierwiastek  i ten jedyny pierwiastek należy do ciała 

Wielomian  stopnia 2 nad ciałem  o charakterystyce różnej od 2 (na przykład nad ciałem liczbowym) ma pierwiastki w  wtedy i tylko wtedy, gdy jego wyróżnik jest kwadratem w ciele  Jeżeli jest kwadratem, to pierwiastki wyrażają się dobrze znanym wzorem  a jeżeli nie jest, to wielomian jest nierozkładalny w 

Dowód tego twierdzenia jest bardzo podobny do dowodu dla ciała liczb rzeczywistych – przez wydzielenie z trójmianu pełnego kwadratu.

Jeśli  jest ciałem liczb rzeczywistych, to wielomian stopnia 2 ma pierwiastki w  gdy jego wyróżnik jest nieujemny. Już w ciele liczb wymiernych  jest inaczej: trójmian  ma pierwiastki wymierne, bo jego wyróżnik  jest kwadratem w ciele  trójmian  ma dodatni wyróżnik  więc ma pierwiastki rzeczywiste, ale nie ma pierwiastków wymiernych, bo 5 nie jest kwadratem liczby wymiernej.

Gdy charakterystyka ciała  to  bo w takich ciałach  Zatem wyróżnik jest zawsze kwadratem, a mianowicie elementu  bo  Można jednak wskazać trójmian kwadratowy, który nie ma pierwiastków w  co wyjaśnia założenie o charakterystyce w powyższym twierdzeniu.

Oczywiście do sprawdzenia krotności pierwiastków wciąż można (jak zawsze) posłużyć się wyróżnikiem. Wielomian  jak wyżej, ma jeden pierwiastek dwukrotny wtedy i tylko wtedy, gdy  W przypadku ciała skończonego pierwiastek dwukrotny jest elementem tego ciała.

Wielomiany w  
W tym podrozdziale stale obowiązuje założenie, że wielomian  jest nad ciałem liczb rzeczywistych, czyli  Domknięciem algebraicznym ciała  jest ciało liczb zespolonych  więc każdy wielomian ma wszystkie pierwiastki w  Wielomianami nierozkładalnymi w  mogą być jedynie wielomiany 1 i 2 stopnia, więc każdy wielomian  dodatniego stopnia rozkłada się w  na iloczyn wielomianów nierozkładalnych co najwyżej 2 stopnia. Jeżeli pewien czynnik w rozkładzie ma stopień 2, to jego dwa pierwiastki w ciele  są wzajemnie sprzężonymi liczbami zespolonymi, oczywiście nie rzeczywistymi. Zatem wszystkie pierwiastki nie rzeczywiste wielomianu, o ile takie istnieją, występują w parach sprzężonych. W przypadku gdy pierwiastek pary ma krotność większą niż 1, to także sprzężony z nim w parze ma tę samą krotność, więc można mówić o krotności całej pary pierwiastków.

Z wartości wyróżnika wielomianu można uzyskać pewną informację jakościową o pierwiastkach, tzn. o liczbie pierwiastków rzeczywistych, liczbie par zespolonych, ich krotnościach, bez obliczania tych pierwiastków. Jednak informacja otrzymana z samej wartości wyróżnika jest tym bardziej niekompletna, im większy jest stopień wielomianu. Do dokładnego rozpoznania potrzebne są inne metody.

Niech  oznacza liczbę par nie rzeczywistych pierwiastków sprzężonych wielomianu  z uwzględnieniem krotności par. Zachodzi ogólne twierdzenie dla wielomianów dowolnego stopnia dodatniego.

Jeżeli  to  jest liczbą parzystą (dopuszczalne 0), a jeżeli  to  jest liczbą nieparzystą.

Założenia tego twierdzenia wykluczają pierwiastki wielokrotne.

Poniżej przedstawione są wnioski dla szczególnych przypadków niskich stopni. Stopień 2, omówiony już w poprzednim podrozdziale, został także włączony dla kompletności.

  Stopień 2
    –   2 różne pierwiastki rzeczywiste
    –   1 pierwiastek rzeczywisty dwukrotny
    –   1 para pierwiastków zespolonych sprzężonych

  Stopień 3
    –   3 różne pierwiastki rzeczywiste
    –   2 różne pierwiastki rzeczywiste w tym jeden dwukrotny lub 1 pierwiastek rzeczywisty trzykrotny
    –   1 pierwiastek rzeczywisty i 1 para pierwiastków zespolonych sprzężonych

  Stopień 4
    –   4 różne pierwiastki rzeczywiste lub 2 pary pierwiastków zespolonych sprzężonych
    –   3 różne pierwiastki rzeczywiste w tym 1 dwukrotny lub 2 różne pierwiastki rzeczywiste oba dwukrotne lub 2 różne pierwiastki rzeczywiste w tym 1 trzykrotny lub 1 pierwiastek rzeczywisty czterokrotny lub 1 pierwiastek rzeczywisty dwukrotny i 1 para pierwiastków nie rzeczywistych sprzężonych lub 1 para dwukrotna pierwiastków nie rzeczywistych sprzężonych
    –   2 różne pierwiastki rzeczywiste i 1 para pierwiastków zespolonych sprzężonych

  Stopień 5
    –   5 różnych pierwiastków rzeczywistych lub 1 pierwiastek rzeczywisty i 2 pary pierwiastków zespolonych sprzężonych
    –   6 przypadków z pierwiastkami tylko rzeczywistymi lub 2 różne pierwiastki rzeczywiste w tym 1 dwukrotny i 1 para pierwiastków nie rzeczywistych sprzężonych lub 1 pierwiastek rzeczywisty trzykrotny i 1 para pierwiastków nie rzeczywistych sprzężonych lub 1 pierwiastek rzeczywisty i 1 para dwukrotna pierwiastków nie rzeczywistych sprzężonych
    –   3 różne pierwiastki rzeczywiste i 1 para pierwiastków zespolonych sprzężonych

Zastosowania, przykłady rachunkowe 
We wzorach na wyróżniki, a także w innych wzorach, występują współczynniki całkowite. Oznaczają one sumę odpowiedniej liczby jedynek ciała  tzn.  ( jedynek). Jeżeli  to pewne sumy jedynek zerują się. Gdy  to  Dlatego te współczynniki trzeba redukować modulo  Na przykład wyróżnik  upraszcza się w tym przypadku następująco:  i podobnie w innych przypadkach.

Przykład 1

Niech 
Zbadajmy jakiego rodzaju są pierwiastki tego wielomianu. Można posłużyć się pełnym wyróżnikiem zamieszczonym w tabeli powyżej, ale wygodniej skorzystać z gotowego wzoru.
  więc

Stąd wnioskujemy, że wielomian  ma trzy różne pierwiastki rzeczywiste i jedną parę pierwiastków zespolonych sprzężonych. Ten wynik można otrzymać także innymi sposobami, ale zastosowanie wyróżnika jest najszybsze.

Przykład 2

Wypiszmy wszystkie wielomiany 2 stopnia nad ciałem  Każdy niezerowy wielomian w  jest moniczny, więc są one postaci  gdzie  i  mogą przybierać wartości 0 lub 1. Są więc 4 takie wielomiany.
 
 Ostatnia równość wynika stąd, że  dla każdego 

Zatem  i 

Istotnie,  ma pierwiastek dwukrotny 

 (bo ), więc  ma pierwiastek dwukrotny 

Natomiast  więc  ma dwa różne pierwiastki  i 

Przez bezpośrednie podstawienie przekonujemy się, że wielomian  nie ma pierwiastków w  Aby sprawdzić, że w swoim ciele rozkładu (jest nim ) ma dwa różne pierwiastki, obliczmy pochodną  Wielomian  nie ma wspólnego pierwiastka ze swą pochodną (bo ona w ogóle nie ma pierwiastków), więc nie ma pierwiastka dwukrotnego w 

Ten przykład jest ilustracją uniwersalności wyróżnika. Metody stosowane w przypadku charakterystyki 2 mają własną specyfikę i różnią się znacznie od metod dla innych charakterystyk, ale wyróżnik jest na to niewrażliwy i daje zawsze właściwe wyniki niezależnie od charakterystyki ciała.

Następny przykład dotyczy ciała  więc przydatne mogą być najbardziej podstawowe wiadomości o tym ciele przedstawione poniżej. Są one wystarczające, by snadnie wykonywać rachunki arytmetyczne w  Ciało  zawiera ciało proste  i jest jego rozszerzeniem 2 stopnia. Może być otrzymane przez dołączenie pierwiastka monicznego wielomianu nierozkładalnego 2 stopnia z  Wybierzmy wielomian  (nierozkładalny, bo nie ma pierwiastka w ). Jego pierwiastek  spełnia więc równanie  Nazwijmy go raczej  – przecież dołączyliśmy pierwiastek z  Każdy element ciała  jako przestrzeni liniowej nad  wymiaru 2 z bazą  ma jednoznaczne przedstawienie w postaci  gdzie  Te elementy dodajemy i mnożymy w zwykły sposób, z tym tylko, że  zastępujemy wszędzie przez  Jest to bardzo podobne do działań na liczbach zespolonych, z tą różnicą, że działania arytmetyczne na współczynnikach  i  odbywają się według zasad obowiązujących w małym ciele  Jego elementami są  i  ale wygodnie jest stosować w zapisie  i  bo 

Znajdźmy dla przykładu element odwrotny do 
 

Przykład 3

Sprawdźmy, czy wielomian  ma pierwiastki w  i jeśli tak, to obliczmy je.

W grupie multyplikatywnej  są 4 kwadraty, więc wypiszmy je, podnosząc do kwadratu elementy każdej z 4 par elementów wzajemnie przeciwnych
 
 
 
 

Zatem kwadratami są prawe strony tych równości:  a w całym  jeszcze 

To umożliwia już zastosowanie wzorów na pierwiastki.
 
 

Otrzymane wzory na wyróżnik i pierwiastki
 

stosują się w każdym ciele o charakterystyce 3 (także nieskończonym).

Dla danego wielomianu mamy  skąd wnioskujemy, że ma on pierwiastki w  bo  jest kwadratem. Jako pierwiastek arytmetyczny z wyróżnika weźmy dowolny z pary, np. 
 

i otrzymujemy rozkład wielomianu: 

Ten przykład przedstawia jedno z zastosowań wyróżnika. Droga do rozwiązania równania kwadratowego wiedzie poprzez obliczenie odpowiedniego wyróżnika i znalezienie jego pierwiastka arytmetycznego.

Przykład 4

Wypiszmy dla wygody rachunków wzór na wyróżnik trójmianu

gdzie  i obliczmy wyróżnik trójmianu 

Mamy tutaj  więc
 

Możemy też skorzystać z pełnego wyróżnika w tabeli z wyróżnikiem wielomianu 6 stopnia. Dostosujmy oznaczenia współczynników danego wielomianu do oznaczeń w tabeli (nie odwrotnie!). 

Po odrzuceniu składników, w których występuje współczynnik  lub  pozostają tylko 4 składniki o numerach porządkowych 1, 5, 37 i 107, a wynik jest identyczny.

Zobacz też 

 równanie kwadratowe
 równanie trzeciego stopnia
 równanie czwartego stopnia

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wielomiany
Przykłady wyznaczników
Algebraiczna teoria liczb